Campo Claro peut désigner :

Toponymes

Campo Claro : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 Campo Claro : capitale de la paroisse civile de Campo Claro de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme